В списке глубочайших озёр мира представлены глубочайшие озёра мира в порядке убывания их глубины.

Глубочайшие озёра по частям света представлены в алфавитном порядке по частям света.

Глубочайшие озёра мира

Глубочайшие озёра по частям света

См. также 
 Список глубочайших озёр России
 Список крупнейших по площади озёр

Примечания

Ссылки 
 Deepest Lakes

Рейтинги
Глубочайшие озёра